Terry Ryan (schrijver) (1946-2007), Amerikaans schrijfster
Terry Ryan (honkbal) (1953), Amerikaans honkbalspeler en -coach
Terry Ryan (tennis), Zuid-Afrikaans tennisser